АТВ может означать:
 Авторское телевидение
 АТВ — архангельский телеканал
 АТВ — ачинский телеканал
 АТВ — одесский телеканал
 АТВ — ставропольский телеканал
 АТВ — Улан-Удэнский телеканал
 артиллерийско-техническое вооружение
 Ассоциация тяжёлых вертолётов
 атомный вес (ат. в.)
 АТВ-12 — телерадиокомпания города Аша, Челябинской области.
 АТВ-центр — астраханский телеканал, региональный партнёр общероссийской телекомпании НТВ в Ахтубинском районе.

См. также 
  (латиница)